Sacred Heart Cathedral steht für:

 Sacred Heart Cathedral in Davenport, Iowa, Vereinigte Staaten, siehe Kathedrale Herz Jesu (Davenport)
 Sacred Heart Cathedral (Bendigo), Australien
 Sacred Heart Cathedral (Freetown), Sierra Leone
 Sacred Heart Cathedral (Monrovia), Liberia
 Sacred Heart Cathedral (Suva), Fidschi

Siehe auch:
 Cathedral of the Sacred Heart